Chelles (Oise)
 Chelles (Seine-et-Marne)